Deutscher Bauernbund steht für folgende Organisationen:

 Deutscher Bauernbund, Dachorganisation von Landwirtverbänden in den ostdeutschen Bundesländern (ab 1999)
 Deutscher Bauernbund (1885–1893), bäuerliche Interessensvertretung in Preußen
 Deutscher Bauernbund (1909–1927), Interessensvertretung von Landwirten, die auch als Partei auftrat

Siehe auch:
 Deutscher Bauernverband, landwirtschaftliche Berufsvertretung in der Bundesrepublik Deutschland (1948 gegründet)